Кирилл Анатольевич Курбатов (6 августа 1971, Волгоград) — российский футболист, полузащитник; тренер.

Сын футболиста и тренера Анатолия Курбатова. Воспитанник футбольной школы ДЮСШ-4, Волжский. Начинал играть во второй низшей лиге первенства СССР в 1991 году за «Звезду» Городище и «Русь» Волгоград. Играл во второй и третьей лигах России за дубль «Ротора» (1992), ЦСКА-2 (1993—1994), «МЧС-Селятино» (1995—1996). В 1997—2000 годах выступал в чемпионате Латвии в составе клубов «Динабург» Даугавпилс и «Рига». В 2001 году играл в России за «Волгарь-Газпром» Астрахань и «Уралмаш» Екатеринбург. Карьеру игрока завершил в 2004 году в латвийском «Диттоне» Даугавпилс.

С 2006 года работает тренером в латвийских клубах «Вентспилс» (2006—2007, тренер), «Даугавпилс» (2008, тренер; 2009—2010, глава тренерской академии; 2009, 2011—2015, главный тренер), «Рига» (2016, главный тренер), РФШ (2017, тренер), «Резекне» (2018—2019, главный тренер).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FootballFacts.ru
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Звезда» Городище
Игроки ФК «Русь» Волгоград
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Даугава» Даугавпилс
Тренеры ФК «Даугавпилс»
Тренеры ФК «Рига» (2015)
Тренеры ФК «Резекне»